Eyre peut désigner :

Personnes 
Eyre est un nom de famille anglais, porté notamment par les membres d'une famille de la gentry du nord du Derbyshire, ayant résidé au manoir de North Lees Hall, près du village de Hathersage et ayant inspiré la romancière Charlotte Brontë pour son roman Jane Eyre.

Personnalités réelles 
 Bronwyn Eyre (1971-), femme politique provinciale de la Saskatchewan
 David Eyre (1941- ), scénariste américain
 Edward John Eyre (1815-1901), explorateur anglais
 Eyre Coote (1726-1783), général britannique
 George Eyre, officier de la Royal Navy
 Ivan Eyre (1935-2022) ), peintre canadien
 Sir Richard Eyre (1943- ), réalisateur, scénariste et monteur de télévision anglais.
 Willie Eyre (1978- ), joueur de baseball américain.

Personnage fictif 
 Jane Eyre, personnage de fiction et protagoniste principale du roman homonyme de Charlotte Brontë (1847).

Toponymes

Eyre, le plus grand lac salé du pays.
 Eyre, péninsule d'Australie-Méridionale.
 Eyre, route d'Australie-Occidentale.

Eyre, fjord.

Eyre, fleuve côtier français des Landes de Gascogne.

La rivière Eyre, cours d’eau de l’Île du Sud.

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme